

Geografia 
 Scurati – frazione di Custonaci, in provincia di Trapani
 Grotte di Scurati – sito archeologico a Custonaci

Persone 
 Cesare Scurati (1937-2011) – pedagogista italiano
 Antonio Scurati (1969) – scrittore italiano